Världsmästerskap 1981 kan avse:

 Formel 1-VM 1981
 Roadracing-VM 1981
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1981
 Världsmästerskapen i konståkning 1981
 Världsmästerskapen i orientering 1981
 Världsmästerskapen i skidflygning 1981
 Världsmästerskapen i skidskytte 1981
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1981
 Världsmästerskapet i landhockey för damer 1981
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1981